Дзиуче има више значења:

 Дзиуче (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Дзиуче (Октун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику